Bald Mountain Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bald Mountain Brook (Aroostook County, Maine)
 Bald Mountain Brook (Somerset County, Maine)
 Bald Mountain Brook (New York), im Herkimer County
 Bald Mountain Brook (Vermont), im Orleans County